Innuendo kan syfta på:

 Innuendo (musikalbum) – ett musikalbum av rockbandet Queen
 Innuendo (sång) – en sång av det brittiska rockbandet Queen